Sotoripa ima više značenja:
 Sotoripa (Bergamo)
 Sotoripa (Đenova)